В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 3-6, 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (фінал)
 Лінда Туеро (півфінал)
 Маргарет Корт (Переможниця)
 Пет Преторіус (чвертьфінал)

 Бренда Кірк (2-ге коло)
 Дженіс Меткалф (чвертьфінал)
 Шерон Волш (1-ше коло)
 Наталі Фук (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters